

Patronyme 
 Jean-René Trochet (né en 1950), un géographe et ethnologue français.
 Norbert Trochet (né en 1934), un homme politique français.

Homonymie de patronyme